Immobilisierung steht für:

Technisches Verfahren
 Immobilisierung als Verfahren zur räumlichen Fixierung von Bakterien, Zellen oder Enzymen in Gelpartikeln, Kapseln oder auch in umgrenzte Reaktionsräume, siehe Immobilisierung (Biotechnologie)
 Immobilisierung als Maßnahme in der Abfallentsorgung: Verfestigung von Abfällen zur Unterbindung oder Verringerung der Emission von Schadstoffen in die Umwelt

Biologischer / chemischer Prozess
 Immobilisierung von Erregern als Immunantwort des Körpers, etwa durch bestimmte Antikörper (Agglutinine), durch Schleimbildung, Fibrinbildung etc.
 Immobilisierung als Vorgang der Nährstoffdynamik im Boden, wobei die Nährstoffe vorübergehend festgesetzt vorliegen (etwa durch Mikroorganismen oder im Gestein) und bei veränderten Bedingungen wieder frei (mobilisiert) werden (etwa durch Absterben der Mikroorganismen oder Verwitterung des Gesteins), siehe Nährstoff (Pflanze): Nährstoffdynamik

Handlung an Lebewesen
 Immobilisierung als Maßnahme in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie Altenpflege: vorübergehende Ruhigstellung von Körperteilen bzw. des gesamten Körpers zu Behandlungszwecken oder um den Patienten zu schonen, siehe Immobilisation (Medizin) und Fixierung eines Patienten
 Immobilisierung als Ruhigstellung oder Beruhigung von Tieren mittels Kurzzeitnarkose per Blasrohr, Injektionsstab oder Narkosegewehr aus diagnostischen, therapeutischen oder wissenschaftlichen Gründen oder zwecks Fang und Markierung; notwendig für den Selbstschutz, die Abwendung von Flucht, zur Stressreduktion, siehe Wildtierimmobilisierung
 Immobilisierung als körperliches oder taktisches Aktionsunfähigmachen des sportlichen Gegners (Bsp.: im Kampfsport mittels Haltegriff, im Schach durch Schachmatt) oder des Feindes (Bsp.: durch Gefangennahme – hierzu siehe Hors de combat, durch Waffeneinsatz)
 im Rahmen einer Festnahme siehe Fesselung (physisch)#Fesselung als hoheitliche Maßnahme
 als erotische Spielart, siehe Bondage

Degenerativer Prozess
 Immobilisierung als Verlust der Mobilität infolge von körperlichen oder mentalen Einschränkungen durch Erkrankung, Altern, Behinderung und/oder Pflegefehlern, Nebenbehandlung dieses Begriffsverständnisses in Mobilisation